

Geografia
 San Savino – quartiere di Cremona
 San Savino – frazione di Magione in provincia di Perugia
 Abbazia di San Savino – abbazia di Cascina in provincia di Pisa
 Basilica di San Savino – basilica di Piacenza
 Chiesa di San Savino – chiesa di Faenza in provincia di Ravenna
 Monte San Savino – comune della provincia di Arezzo
 San Savino – frazione di Fusignano in provincia di Ravenna
 San Savino – frazione di Ripatransone in provincia di Ascoli

Santi
 San Savino di Spoleto –vescovo di Spoleto e martire (7 dicembre)
 San Savino di Piacenza – vescovo di Piacenza e martire (11 dicembre)
San Savino di Canosa – (1 agosto)
San Savino di Assisi – vescovo (30 dicembre)

Pagine correlate
 Savino
 San Sabino
 Sansovino
 Saint-Savin